Алекса́ндр Беля́ев:
 Беляев, Александр Александрович (в монашестве Августин; 1886—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Калужский и Боровский.
 Беляев, Александр Алексеевич (1918—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Беляев, Александр Андреевич (род. 1999) — украинский футболист.
 Беляев, Александр Арсенович (род. 1947) — белорусский экономист и политик, председатель Гомельского горисполкома, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь.
 Беляев, Александр Вадимович (1949—2020) — теледиктор НТВ, ведущий программы «Азбука синоптика» на телеканале Метео-ТВ.
 Беляев, Александр Владимирович (1951—1998) — советский и российский композитор.
 Беляев, Александр Дмитриевич (1852—1919) — русский богослов, публицист.
 
 Беляев, Александр Константинович (род. 1953) — российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Беляев, Александр Михайлович (1975—2022) — российский музыкальный журналист, критик.
 
 Беляев, Александр Петрович (1802—1887) — декабрист, участник восстания на Сенатской площади.
 Беляев, Александр Романович (1884—1942) — русский и советский писатель-фантаст.
 Беляев, Александр Семёнович (род. 1967) — российский учёный (теоретическая физика ядерных частиц).
 
 Беляев, Александр Тимофеевич (1880—после 1917) — член IV Государственной Думы от Ярославской губернии, крестьянин.
 Беляев, Александр Филиппович (1908—1943) — советский Герой Советского Союза.
 Беляев, Александр Фёдорович (1907—1967) — советский физик.